Der Mundialito de Clubes (auf deutsch „Kleine Weltmeisterschaft der Vereine“) ist ein Beachsoccer-Turnier für Klubs. Das Turnier fand vom 19. bis 26. März 2011 statt. Es wurde vom FIFA-Partner Beach Soccer Worldwide (BSWW) am Guarapiranga-Stausee bei São Paulo in Brasilien erstmals ausgerichtet.

Die Spiele wurden in HDTV-Qualität von der TV Globo live übertragen und von 25 Fernsehsendern in 165 Länder gesendet.

Teilnehmer 
2011 nahmen 10 Mannschaften teil:

Spieler 
Die teilnehmenden Spieler wurden nicht von den Klubs bestimmt, sondern am 21. Februar 2011 im Zuge von zwei gleichzeitig stattfindenden Ziehungen in Barcelona und São Paulo ausgelost. Hierbei wurden neun von zehn Spielern gezogen. Ein zehnter Spieler konnte zwei Tage später frei vom Klub ausgewählt werden.

Die Teamvertreter eines jeden Klubs musste an einem der beiden Orte anwesend sein. Er war dafür verantwortlich, die Spieler für seinen Kader auszuwählen. Alle Beach-Soccer-Spieler des Klubs konnten potenziell ausgewählt werden. Dabei musste der Kader bestehen aus:

 drei zuvor ausgewählten Nationalspielern
 drei Kontinentalspieler
 ein Spieler UEFA / CONMEBOL
 ein Spieler von AFC / CAF / CONCACAF / OFC-Spieler
 ein Spieler aus dem Heimatland des Klubs.

Kader

Auszeichnungen 
Im Anschluss an das Turnier wurden die besten Spieler ausgezeichnet. Dieses waren:

 Torschützenkönig:  André (16 Tore) (Flamengo Rio de Janeiro)
 Bester Spieler:  Pampero (CR Vasco da Gama)
 Bester Torhüter:  Paulo Graça (Sporting Lissabon)

Gruppenspiele 
Die Auslosung zur Aufteilung der zehn Teams in die folgenden beiden Gruppen fand am 3. März 2011 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Turnierplan ab Viertelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Platzierung Dritter

Finale

Weblinks 
 beachsoccer.com

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011
Sport (Bundesstaat São Paulo)